Niemcy:
 Obererbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Obererbach (Westerwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen